Risto Jalo, né le  à Humppila en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Biographie

Carrière 
En 2004, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 138.

Son maillot le numéro 13 est retiré de l'équipe des Ilves.

Carrière en club

Carrière internationale

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1988 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1979-1980 || Koovee Tampere || SM-liiga
|| 32 || 13 || 10 || 23 || 16 || 6 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
| 1980-1981 || Ilves || SM-liiga
|| 16 || 3 || 3 || 6 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1981-1982 || Ilves || SM-liiga
|| 34 || 17 || 20 || 37 || 8 || || || || || 
|-
| 1982-1983 || Ilves || SM-liiga
|| 33 || 14 || 36 || 50 || 20 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| rowspan='2'|1983-1984 || Ilves || SM-liiga
|| 36 || 13 || 31 || 44 || 30 || 2 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| Olympiajoukkue || SM-liiga
|| 5 || 4 || 4 || 8 || 0 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Ilves || SM-liiga
|| 35 || 17 || 21 || 38 || 18 || 9 || 3 || 4 || 7 || 5
|-
| 1985-1986 || Ilves || SM-liiga
|| 30 || 17 || 31 || 48 || 30 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Oilers d'Edmonton || LNH
|| 3 || 0 || 3 || 3 || 0 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || Ilves || SM-liiga
|| 44 || 23 || 31 || 54 || 38 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || Ilves || SM-liiga
|| 35 || 25 || 35 || 60 || 24 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1988-1989 || Ilves || SM-liiga
|| 22 || 5 || 15 || 20 || 6 || 5 || 4 || 8 || 12 || 2
|-
| 1989-1990 || Ilves || SM-liiga
|| 43 || 18 || 41 || 59 || 36 || 7 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 1990-1991 || HC Vita Hästen || Division 1
|| 33 || 15 || 23 || 38 || 34 || || || || ||
|-
| 1991-1992 || Ilves || SM-liiga
|| 40 || 14 || 18 || 32 || 16 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || HC Fassa || Série A
|| 15 || 13 || 13 || 26 || 2 || || || || ||
|-
| 1993-1994 || Ilves || SM-liiga
|| 46 || 12 || 23 || 35 || 32 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1994-1995 || HPK || SM-liiga
|| 50 || 12 || 33 || 45 || 30 || || || || ||
|-
| 1995-1996 || HPK || SM-liiga
|| 34 || 10 || 21 || 31 || 40 || 9 || 1 || 3 || 4 || 18
|-
| 1996-1997 || HPK || SM-liiga
|| 38 || 16 || 26 || 42 || 22 || 7 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 1997-1998 || HPK || SM-liiga
|| 21 || 4 || 10 || 14 || 53 || || || || ||

|| 594 || 237 || 409 || 646 || 421 || 56 || 17 || 32 || 49 || 37

En équipe nationale 

| 1980|| Championnat d'Europe junior || 5|| 5|| 2|| 7|| 4 ||align="left" | 
|- 
| 1981|| Championnat du monde Junior || 5|| 1|| 5|| 6|| 6 ||align="left" |  Médaille d'argent
|- 
| 1982|| Championnat du monde Junior || 7|| 7|| 8|| 15|| 2 ||align="left" |  Médaille de bronze
|- 
| 1983|| Championnat du monde  || 10|| 1|| 2|| 3|| 4 ||align="left" | 
|- 
| 1984|| Jeux olympiques || 6|| 2|| 6|| 8|| 4|| align="left" | 
|- 
| 1985|| Championnat du monde|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2|| align="left" | 
|- 
| 1987|| Championnat du monde || 10|| 0|| 4|| 4|| 10 ||align="left" | 
|-
| 1990|| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 0|| align="left" |

Notes et références 

Naissance en juillet 1962
Naissance à Humppila
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du HC Fassa
Joueur du HPK Hämeenlinna
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Vita Hästen
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö